Nevada County kan syfta på:

USA
* Nevada County, Arkansas – county i Arkansas
 Nevada County, Kalifornien – county i Kalifornien